Альвар:
Альвар  (от шведского alvar — голый) — сложенная известняком безлесная поверхность, на которой формируется маломощная плодородная альварная почва.
 Альвар — коммуна во Франции, регион Рона — Альпы.

 Альвары (множ. число) — двенадцать тамильских вайшнавских поэтов-святых.